Odvolání může být:
 Odvolání – opravných prostředek účastníka řízení v některých typech správních a soudních řízení
 Odvolání z funkce – opak aktu jmenování do funkce, zproštění funkce (v obecnějším významu je odvoláním též přivolání osoby z nějakého místa, například z místnosti, z dovolené atd.) 
 Odřeknutí, vzetí zpět, ukončení atd. – například odvolání zákazu, poplachu, účasti, výroku, názoru, učení, urážky aj.

Externí odkazy